Алексей Сергеевич Жмеренецкий (, род. 28 октября 1986 года, Ухта, Коми АССР, РСФСР, СССР) — украинский политик, общественный деятель и публицист, эксперт по вопросам информационного развития, народный депутат Украины 9-го созыва. В Верховную Раду прошёл по 190 мажоритарному избирательному округу от партии Слуга народа.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, председатель подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных, сопредседатель группы Верховной Рады Украины с Ливанской Республикой, глава межфракционного депутатского объединения Blockchain4Ukraine, сопредседатель межфракционного депутатского объединения “Равные возможности”.

Биография 
В 1993-2004 годах учился УВО №9 в городе Хмельницкий.

В 2004-2009 учился в Хмельницком национальной университете на специальности Информационные технологии проектирования. Получил степень магистра с отличием. Во время учебы в университете с 2007 по 2009 год работал инженером кафедры Информационных технологий проектирования Хмельницкого национального университета.

В 2009-2010 годах проходил стажировку в Верховной Раде Украины по Программе стажировки “Лига интернов”, изучал анализ государственной политики и практику Европейского суда по правам человека.

В 2010-2012 получил второе высшее образование в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление в сфере электронного правительства».

Является сертифицированным социальным тренером Фонда народонаселения ООН по вопросам предотвращения гендерного неравенства и опасного поведения молодежи и профилактики ВИЧ / СПИД, выпускником программы Ценности и общество Aspen Institute Kyiv, выпускником Школы государственного управления и коммуникаций Института общественно-экономических исследований.

В 2010-2011 работал над проектами ИТ обеспечения экспертной деятельности в международной общественной организации «Фонд качественной политики».

В 2012 — помощник-консультант народного депутата Украины 6-го созыва Владимира Каплиенко.

В 2013-2014 годах — аналитик государственного предприятия «Национальные инновационные проекты» по вопросам международного опыта, создание свободных экономических зон, индустриальных и технологических парков.

2014-2015 — заместитель директора государственного предприятия Национальный проект "Чистый город" по вопросам индустриальных парков. Координировал для Кабинета Министров Украины разработку совместно с Ernst & Young технико-экономического обоснования Национального проекта "Индустриальные парки Украины" — создание промышленно-производственной инфраструктуры».

2016-2019 — работал заместителем председателя правления и координатором Благотворительного фонда «Коло».

Избран на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 по одномандатному избирательному округу № 190 в Хмельницкой области, как представитель партии «Слуга народа», набрав 40,54% (27 956 голосов).

В 2020 году присоединился к составу межфракционного объединения «Гуманная страна», созданного по инициативе UAnimals для популяризации гуманистических ценностей и защиты животных от жестокости.

Общественная и экспертная деятельность 
В период 2006-2010 работал в молодежном консультативном Совете при Фонде народонаселения ООН Украина и Всеукраинском Студенческом Совете при Министерстве образования и науки Украины, председательствовал в комиссии ВМОО «Украинская ассоциация студенческого самоуправления».

Стал победитель финала «Студенческой республики-2008», депутатом Студенческого парламента Украины-2008.

В 2013, во время Евромайдана, был организатором «Координационного центра инициативных групп Майдана».

В 2014-2015 годах — идеолог и организатор общественного движения «Україна — це Я», которая организовала сотни акций в поддержку воинов АТО.

В 2015 стал соучредителем коалиции гражданского общества «Народная Конституция» и соавтором проекта закона Украины о процедуре подготовки проекта новой Конституции Украины (номер регистрации 3781 от 18.01. 2016).

2016-2019 Один из инициаторов общественной платформы «Хартия будущего», соавтор книги «Хартия будущего».

С 2015 года — заместитель председателя правления благотворительной организации «Коло».

В 2014-2019 годах — помощник-консультант народного депутата Украины 8-го созыва Виктора Кривенко (на общественных началах).

В 2017 году — был одним из основателей интернет-платформы для финансирования общественно-политических инициатив AENEAS. Команда «Эней» работает над созданием blockchain-инфраструктуры, где каждая группа людей либо один человек может привлекать ресурсы на продвижение реформ.

С 2017 года — соучредитель и футуролог мозгового центра «Foundation For Future» (FFF), который занимается исследованиями новых институциональных моделей государства.

С 2018 года — программный координатор Киевского международного экономического форума.

Публикации 
Алексей Жмеренецкий — автор аналитических и публицистических материалов в изданиях: «Экономическая правда», «Зеркало недели», «Лига», «Украинская правда», «Волна», « Obozrevatel» и других.

Примечания

Ссылки 
 

Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Общественные деятели Украины
Члены партии «Слуга народа»